

Letteratura 
 Sognando te (Dreaming of You) – romanzo di Lisa Kleypas del 1994

Musica 
 Dreaming of You – album di Selena del 1995
 Dreamin' of You – singolo di Céline Dion del 1997, dall'album Falling into You
 Dreaming of You – singolo dei The Coral del 2002, dall'album The Coral
 Dreamin' of You – singolo di Bob Dylan del 2008, dall'album The Bootleg Series Vol. 8 - Tell Tale Signs: Rare and Unreleased 1989-2006